Kaltschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Steffen Kaltschmid (* 1974), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Kaltschmied
 Kaltschmidt